Salima – personaggio dell'anime Beyblade
 Salima – comune libanese
 Salima – centro abitato del Malawi
 Salima – variante femminile del nome proprio di persona Salim

Pagine correlate
 Salim